Eczacıbaşı bezeichnet 

 Eczacıbaşı Holding, eine türkische Unternehmensgruppe
 Bülent Eczacıbaşı (* 1949), den derzeitigen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Eczacıbaşı Holding
 Nejat Eczacıbaşı (1913–1993), den Gründer der Eczacıbaşı Holding